Ранчо МБ има више значења:

 Ранчо МБ (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо МБ (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику